Luca Lanotte (* 30. Juli 1985 in Mailand) ist ein italienischer Eiskunstläufer, der im Eistanz startet.

Lanotte begann im Alter von sieben Jahren mit dem Eiskunstlaufen und konzentrierte sich mit zehn Jahren auf das Eistanzen.

Seine Eistanzpartnerin ist seit Mai 2005 Anna Cappellini. Zuvor lief er an der Seite von Adriana Jovino, Camilla Spelta und Camilla Pistorello. 

Ab der Saison 2006/07 wurden Cappellini und Lanotte das zweitstärkste italienische Eistanzpaar hinter Federica Faiella und Massimo Scali. Sie debütierten 2007 bei Welt- und Europameisterschaften und belegten dort den 13. bzw. achten Platz. Bis 2010 blieben sie in diesen Leistungsbereichen. Bei den Olympischen Spielen 2010 wurden sie Zwölfte.   

Bei der Weltmeisterschaft 2012 in Nizza erreichten Cappellini und Lanotte mit dem sechsten Platz ihr bislang bestes Ergebnis bei Weltmeisterschaften.

Ergebnisse

Eistanz 
(mit Anna Cappellini)

 Z = Zurückgezogen

Weblinks 

 
 

Eiskunstläufer (Italien)
Olympiateilnehmer (Italien)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
Universiadeteilnehmer (Italien)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2007
Weltmeister (Eiskunstlauf)
Europameister (Eiskunstlauf)
Universiadesieger (Eiskunstlauf)
Italienischer Meister (Eiskunstlauf)
Italiener
Geboren 1985
Mann